Stadtbahn-Pavillon steht für:
 
 den Hofpavillon Hietzing
 die Otto-Wagner-Pavillons auf dem Karlsplatz